Министерство вооружённых сил Франции (, до 2017 года Министерство обороны Франции ()) — орган правительства Франции, несущий ответственность за организацию и подготовку обороны и руководство вооружёнными силами страны.

С 21 июня 2017 года министерство возглавляет Флоранс Парли.

Штаб-квартира министерства с 1807 года расположена в  в VII округе Парижа, на улице Сан-Доминик, 14. В 2014 году планировался переезд министерства в новое здание в XV округе Парижа, 300 000 м2 общей площадью, который до настоящего времени (декабрь 2020) не состоялся.

История 
История министерства восходит к 1589 году, когда король Генрих IV ввёл должность «Государственный секретарь по военным вопросам» (наряду с другими государственными секретарями). В 1791 году эта должность получила название «военный министр». Наряду с другими министерскими постами, должность министра была отменена в 1794 году и восстановлена в следующем году. В 1930-х годах ведомство часто называли «военное министерство». После Второй мировой войны, военное министерство было объединено с военно-морским министерством. В 1958 году, в начале Пятой республики министерство называется «Министерство обороны», а с в июне 1969 года при министре Мишеле Дебре переименовано в «Министерство национальной обороны». С 1974 по 2010 год министерство снова именовалось «министерство обороны», с 2010 по 2012 год — «министерство обороны и по делам ветеранов»). В 2012 году министерству возвратили название «министерство обороны».

В 2017 году название министерства было изменено на «министерство вооружённых сил».

Функции 
Согласно Конституции Пятой республики, президент республики является верховным главнокомандующим вооружёнными силами страны, а министр обороны несёт ответственность за разработку и осуществление оборонной политики, главным образом в части военной инфраструктуры, организацию, управление, мобилизации вооружённых сил, за исключением руководства национальной жандармерией.

Министр обороны также отвечает за:
 перспективы обороны;
 ведение внешней разведки, включая военную разведку;
 прогнозирование и анализ кризисов в военной сфере;
 выработку промышленной политики и организацию научных исследований в сфере обороны;
 разработку и реализацию политики в сфере экспорта военной техники.

Организационная структура 
Основные подразделения министерства:
 Генеральный штаб ВС Франции;
 Генеральная дирекция по вооружению;
 Генеральный секретариат по административным вопросам.

См. также 
 Министр обороны Франции

Примечания

Ссылки 

Министерства Франции
Министерства обороны